Muspell geht zurück auf ein germanisches Wort, das wohl „Weltuntergang durch Feuer“ bedeutet und ist

 ein Riese in der nordischen Mythologie, siehe Muspell
 eine Bezeichnung für eine Gegend in der nordischen Mythologie, siehe Muspellsheim
 etymologisch verwandt mit Muspilli, dem Namen für ein althochdeutsches Gedicht